Sanpaolesi – abitanti di San Paolo (Italia)
Sanpaolesi – abitanti di San Paolo Albanese
Sanpaolesi – abitanti di San Paolo Cervo
Sanpaolesi – abitanti di San Paolo Solbrito
Sanpaolesi – abitanti di San Paolo di Civitate
Sanpaolesi – abitanti di San Paolo di Jesi